Sarven kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Sarven, Östergötland, sjö i Norrköpings kommun, 
Lilla Sarven, sjö i Hallsbergs kommun, 
Stora Sarven, sjö i Hallsbergs kommun,  (32,1 ha)
Sarven, Västmanland, sjö i Fagersta kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn